Бундеслига 1986—1987 — 24-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 8 августа 1986 года, а завершился 17 июня 1987 года. Чемпионом стала «Бавария».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге 
За право играть в сезоне 1987/1988 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16-е место в сезоне 1986/1987 — «Хомбург», и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге — «Санкт-Паули». По сумме двух матчей «Хомбург» одержал победу со счётом 4:3, и остался в Бундеслиге на следующий сезон.

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Боруссия» (Дортмунд) — «Блау-Вайсс 1890» — 7:0 (8-й тур, 26 сентября 1986 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Вердер» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) —  1:7 (21-й тур, 21 марта 1987 года)
 Самый результативный матч (9 голов): 
 «Нюрнберг» — «Блау-Вайсс 1890» — 7:2 (14-й тур, 15 ноября 1986 года)
 «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Вальдхоф» — 7:2 (26-й тур, 25 апреля 1987 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1986/87  

Германия
Германия
1986/1987
Спорт в Германии в 1986 году
Спорт в Германии в 1987 году